

Гончарово — присілок, Білохолуницький район, Кіровська область
 Гончарово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область

Див. також 
 Гончарове

ru:Гончарово